info, een populaire afkorting van "informatie".
 Info (televisieprogramma)
 INFO, de International Fortean Organisation, publiceerde het INFO Journal.
 INFO=64, een computermagazine van 1983 tot 1992.
 .info, een top level domeinnaam sinds 2000.
 Texinfo, een computerprogrammadocumentatiesysteem voor en door het GNU project.
 info, het commando om de documentatie op te roepen in Texinfo.